Tiefenthal – comune del circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Tiefenthal – comune del circondario rurale di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)